O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1975 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Regulamento 
12 clubes, sendo seis vindos do Campeonato da Capital e seis do Campeonato do Interior, divididos em duas chaves jogando todos contra todos, onde se classificavam as duas melhores equipes de cada chave para a disputa de um quadrangular a fim de definir o campeão.

Quadrangular final

Classificação do Quadrangular final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Esporte no Brasil em 1975
1975 no basquetebol